Vývoj je označení pro soustavný proces, během kterého dochází ke změně aktuálního stavu do stavu nového. Cílem vývoje je na základě zkušenosti, plánu, či náhodné chyby vyvíjet stále lepší verze.

Vývoj může být přirozený nebo umělý. Pod přirozený vývoj spadá veškerý vývoj, který není přímo řízen zásahem bytosti zvenčí a je nezávislý na její vůli. Mezi umělé změny patří takové, které jsou přímo ovlivňovány bytostí za účelem zlepšení stávající věci zájmu. Mezi umělé vývoje se může zařadit například vývoj software, kdy na základě objevovaných chyb a nových nápadů dochází k opravám a zlepšováním starší verze.

Biologie a psychologie

 Vývojová biologie
 Fylogeneze, vývoj druhů v průběhu milionů let podle evoluční teorie (přirozeným výběrem).
 Vývoj člověka (z primitivních primátů)
 Ontogeneze, vývoj jedince během života. Může být přímý nebo nepřímý.
 Embryonální vývoj
 Vývojová psychologie

Astronomie a geologie
 Vznik a vývoj vesmíru
 Vývoj hvězd
 Vývoj kontinentů

 Věda a technologie
 Výzkum a vývoj
 Vývoj softwaru

Související
 Vývojka

Externí odkazy